Mit der Ulanenkaserne (auch Ulanen-Kaserne geschrieben) kann eine der folgenden ehemaligen Kasernen gemeint sein:

 die Garde-Ulanen-Kaserne in Potsdam, siehe Garde-Ulanen-Kaserne (Potsdam)
 die Francois-Kaserne, in Hanau
 die Ulanen-Kaserne in Hannover, siehe Königsworther Platz#Ulanen-Kaserne